Marcus Aurelius Carus, een Romeins keizer
Titus Lucretius Carus, een Romeins dichter en filosoof
Paul Carus, een Duits-Amerikaanse auteur, redacteur, en professor filosofie
Carus-Verlag, een Duitse muziekuitgeverij met eigen CD-label.